Gymnasium – nome in lingua latina del ginnasio
 Gymnasium – istituzione del sistema scolastico tedesco che corrisponde al liceo classico del sistema scolastico italiano

Sport 
 Società Ginnastica Artistica Gymnasium – società sportiva italiana di ginnastica artistica, con sede a Villorba (TV), ma fondata a Treviso
 Gymnasium Football Club – società calcistica di Douglas, Isola di Man
 Gymnasium Napoli (Dike Basket Napoli) – società di pallacanestro femminile di Napoli

Pagine correlate 
Ginnasio (disambigua)